Вересенец — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена у левого берега реки Великая, в 12 км к югу от города Опочка, на автодороге на Себеж ().

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 21 человек, на 2012 год — 6 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района